Een boek van Chaim Potok, zie Uitverkoren
 Een boek van Ricardo Pinto, zie The Chosen (Ricardo Pinto)
 Een boek van Jerome Karabel, zie The Chosen (Jerome Karabel)

 Een Nederlandse metalband, zie The Chosen (metalband)
 The Chosen (film), een film uit 1981 met Robby Benson en Rod Steiger
 The Chosen (televisieserie), een serie uit 2017 over het leven van Jezus van Nazareth